Rajon Kizman (ukrainisch /; russisch /, rumänisch Raionul Cozmeni) war ein Rajon in der Oblast Tscherniwzi, in der West-Ukraine. Das Zentrum des Rajons war die Stadt Kizman.

Geschichte 
Der Rajon wurde 1940 nach der Besetzung der Nordbukowina durch die Sowjetunion als Teil der Ukrainischen SSR errichtet, mehr als 98 Prozent der Einwohner gaben 2001 ihre Nationalität mit ukrainisch an.

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zur Auflösung des Rajons und Anschluss des Rajonsgebietes an den neugebildeten Rajon Tscherniwzi sowie kleinere Teile um den Ort Brusnyzja an den Rajon Wyschnyzja.

Geographie 
Der Rajon grenzte im Norden und Nordosten an den Rajon Sastawna, im Südosten an die Oblasthauptstadt Czernowitz, im Süden an den Rajon Storoschynez, im Südwesten an den Rajon Wyschnyzja sowie im Westen an den Rajon Snjatyn sowie den Rajon Horodenka in der Oblast Iwano-Frankiwsk.

Das Dorf Mamajiwzi entstand am 17. September 1991 nach der Zusammenlegung der Dörfer Starosillja (Старосілля; früher Alt-Mamajestie) und Nowosilka (Новосілка; früher Neu-Mamajestie)., das Dorf Suchowerchiw entstand am 11. Oktober 1991 nach der Ausgliederung aus der Stadt Kizman. Am 22. Mai 2003 wurde das Dorf Nowyj Kysseliw aus Mamajiwzi ausgegliedert und ist seither selbstständig.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene war der Rajon in 1 Stadtratsgemeinde, 2 Siedlungsratsgemeinden und 26 Landratsgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 1 Stadt
 2 Siedlungen städtischen Typs
 43 Dörfer

Stadt

Siedlungen städtischen Typs

Dörfer

Weblinks 

 Sowjetische Karte des Rajons

Einzelnachweise 

Kizman
Rajon Tscherniwzi